Santuario della Madonna della Costa a Cavenago d'Adda
 Santuario della Madonna della Costa a Sanremo